Dungeons & Dragons (rollenspel), een role playing game
 Dungeons & Dragons (strip), een strip
 Dungeons & Dragons (televisieserie), een tekenfilmserie uit 1983
 Dungeons & Dragons (film), een film uit 2000, met onder andere Jeremy Irons en Justin Whalin
 Dungeons & Dragons 2: Wrath of the Dragon God, een film uit 2005
 Dungeons & Dragons 3: The Book of Vile Darkness, een film uit 2012
 Dungeons & Dragons Neverwinter (computerspel), een Massive Multiplayer Online (MMO) game